Aschenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Aschenborn (1816–1865), deutscher Jurist und Landrat, sowie auch Forschungsreisender und Pflanzensammler in Mexiko
 Carl Friedrich Ernst Aschenborn (1770–1827), preußischer Jurist
 Dieter Aschenborn (1915–2002), namibischer Maler
 Georg Friedrich Aschenborn (1771–1852), preußischer Beamter
 Hans Aschenborn (1888–1931), Maler der afrikanischen Tierwelt
 Max Aschenborn (1860–1919), Ministerialdirektor im Reichspostamt 
 Richard Aschenborn (1848–1935), deutscher Vizeadmiral 
 Uli Aschenborn (* 1947), Maler der afrikanischen Tierwelt